Szerv (biológia)
Szerv (jog, igazgatás)